Oesterwitz ist der Name von

 Hermann Oesterwitz (1856–1934), Verleger in Dessau, Frankfurt (Oder), Spandau

 Hermann Oesterwitz, irrtümliche Zuordnung als angebliches Pseudonym für die Autoren  Otto Kuntzemüller und E. von Szczepanski

Siehe auch
 Osterwitz